Gminy w Czechach:
 Vlachovice – gmina w powiecie Zlín
 Vlachovice – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą